Agrias — род крупных дневных бабочек из семейства Нимфалиды, представители которого распространены в тропических лесах Центральной и Южной Америки.

Описание 
Бабочки средних и крупных размеров с яркой окраской. Размах крыльев 70—120 мм. Сами крылья широкие, с заострённой несколько вытянутой вершиной. Голова с голыми глазами (без волосков), губные щупики покрыты чешуйками. Усики с постепенно утолщающейся булавой. Центральные ячейки на передних и задних крыльев являются не замкнутыми. Щупики большие, косо торчат вперёд. Передние ноги редуцированы, поэтом не используются при хождении, лишены коготков и покрыты густыми волосками. Задние голени с одной парой шпор.

Бабочки летают на лесных просеках и полянах. В отличие от большинства других видов дневных бабочек, взрослые особи ведут довольно скрытный образ жизни, проводя бо́льшую часть времени в верхнем ярусе леса — летая в кронах деревьев, и лишь изредка спускаясь к земле. Последнее бабочки совершают в поисках воды и различных разлагающихся органических останков — гнилых плодов и фруктов, падали, экскрементов крупных животных. Самцы спускаются к земле гораздо чаще, чем самки. Для самцов характерно территориальное поведение, проявляющееся в том, что они в ожидании самок могут занимать наивысшую точку ландшафта, либо же облетать свой индивидуальный участок обитания, с которого они прогоняют не только самцов своего вида, но и представителей других видов бабочек со схожей окраской и размерами.

Гусеницы развиваются на растениях рода Erythroxylum.

Виды 
В состав рода входят следующие виды, каждый из которых образует многочисленные подвиды

 Agrias aedon
 Agrias amydon
 Agrias claudina
 Agrias hewitsonius
 Agrias narcissus

Литература 
 George T. Austin, 2009 Nymphalidae of Rondônia, Brazil: Variation and phenology of Agrias (Charaxinae). Tropical Lepidoptera Research 19(1): 29-34, 33 figs. pdf
 Carlos Antonio Peña Bieberach, 2009 Evolutionary history of the butterfly subfamily Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) Thesis Department of Zoology Stockholm University  pdf
 Furtado, E. 2008. Intergeneric hybridism between Prepona and Agrias (Lepidoptera: Nymphalidae, Charaxinae). Tropical Lepidoptera Research 18(1): 5-6.pdf

Примечания 

Нимфалиды
Насекомые Южной Америки
Роды чешуекрылых